

Geografia 
 Campi d'Annibale – località interna al territorio del comune di Rocca di Papa

Persone 
 Giuseppe D'Annibale – cardinale italiano
 Miguel Ángel D'Annibale – vescovo cattolico argentino 
 Vincenzo D'Annibale – pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano

Pagine correlate 
 Annibale (disambigua)